Russakowa ist der Name folgender Personen:

 Aljona Russakowa (* 1987), ukrainische Billardspielerin, siehe Aljona Afanassjewa
 Natalja Michailowna Russakowa (* 1979), russische Sprinterin